Лесно́й — топоним и фамилия, которая имеет женскую форму .

Топонимы

Белоруссия 
 Лесной — посёлок в Брестском районе Брестской области.
 Лесной — посёлок в Столинском районе Брестской области.
 Лесной — упразднённый посёлок в Оршанском районе Витебской области.
 Лесной — агрогородок в Минском районе Минской области.

Россия 
Адыгея
 Лесной — посёлок в Гиагинском районе.
 Лесной — посёлок в Красногвардейском районе.
Алтайский край
 Лесной — посёлок в составе города Барнаул.
 Лесной — посёлок в Ребрихинском районе.
 Лесной — посёлок в Троицком районе.
 Лесной — посёлок в Первомайском районе, Бобровский сельсовет.
 Лесной — посёлок в Первомайском районе, Боровихинский сельсовет.

Амурская область
 Лесной — посёлок в составе городского поселения г. Сковородино.
Башкортостан
 Лесной — посёлок в Благовещенском районе.
 Лесной — деревня в Уфимском районе.
Бурятия
 Лесной — посёлок в Тарбагатайском районе.
Волгоградская область
 Лесной — бывший хутор на территории Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.

Забайкальский край
 Лесной — посёлок в Петровск-Забайкальском районе.
Ивановская область
 Лесной — посёлок в Ивановском районе.
Иркутская область
 Лесной — посёлок в Качугском районе.
 Лесной — посёлок в Нижнеудинском районе.
Калининградская область
 Лесной — посёлок в Зеленоградском районе.
 Лесной — название посёлка имени Александра Космодемьянского в 1946—1956 гг, сейчас входящего в состав Калининграда.

Калужская область
 Лесной — посёлок в Мещовском районе.

Камчатский край
 Лесной — посёлок в Елизовском районе.

Кемеровская область
 Лесной — посёлок в Гурьевском районе.
Кировская область
 Лесной — посёлок городского типа в Верхнекамском районе.
Костромская область
 Лесной — посёлок в Судиславском районе.
Краснодарский край
 Лесной — посёлок в Белореченском районе.
 Лесной — посёлок в Успенском районе Краснодарского края.
Курганская область
 Лесной — посёлок в Кетовском районе.

Курская область
 Лесной — посёлок в Дмитриевском районе.
Ленинградская область
 Лесной — посёлок в Бокситогорском районе.

Марий Эл
 Лесной — посёлок в Мари-Турекском районе.

Мордовия
 Лесной — посёлок в Большеигнатовском районе.
 Лесной — посёлок в Зубово-Полянском районе.
Московская область
 Лесной — посёлок в Дмитровском городском округе.
 Лесной — посёлок в городском округе Егорьевск.
 Лесной — посёлок в городском округе Клин.
 Лесной — посёлок в Коломенском городском округе.
 Лесной — посёлок в Пушкинском городском округе.
Мурманская область
 Лесной — до 1967 г. название посёлка Умба в Терском районе.
 Лесной — прежнее название упразднённого в 2013 году посёлка Октябрьского в городском округе город Кировск.
Нижегородская область
 Лесной — посёлок в Богородском районе.
 Лесной — кордон в городе Дзержинске.
 Лесной — посёлок в Сокольском районе.
Новгородская область
 Лесной — посёлок в Хвойнинском районе.
Новосибирская область
 Лесной — посёлок в Коченёвском районе.
 Лесной — посёлок в Чистоозёрном районе, упразднён в 2006 г.
Омская область
 Лесной — посёлок в Исилькульском районе.
 Лесной — посёлок в Любинском районе.
 Лесной — посёлок в Нижнеомском районе.

Оренбургская область
 Лесной — посёлок в Абдулинском районе.
 Лесной — посёлок в Кувандыкском районе.
Орловская область
 Лесной — посёлок в Орловском районе.
Пензенская область
 Лесной — посёлок в Вадинском районе.
 Лесной — посёлок в Городищенском районе.
 Лесной — посёлок в Колышлейском районе.
 Лесной — посёлок в Шемышейском районе.
Пермский край
 Лесной — посёлок в Осинском районе.
Ростовская область
 Лесной — хутор в Дубовском районе.
 Лесной — хутор в Каменском районе.
 Лесной — хутор в Мартыновском районе.
 Лесной — хутор в Матвеево-Курганском районе.
 Лесной — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
Рязанская область
 Лесной — посёлок в Шиловском районе.
Самарская область
 Лесной — посёлок в Борском районе.
 Лесной — посёлок в Исаклинском районе.
Санкт-Петербург
 Лесной — исторический район.
Саратовская область
 Лесной — посёлок в Дергачёвском районе.
 Лесной — посёлок в Ершовском районе.
Свердловская область
 Лесной — город (ЗАТО).
 Городской округ город Лесной — муниципальное образование в Свердловской обоасти с центром в одноимённом городе.
 Лесной — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании.

Смоленская область
 Лесной — посёлок в Демидовском районе.
Тамбовская область
 Лесной — посёлок в Инжавинском районе.
 Лесной — посёлок в Кирсановском районе.
 Лесной — посёлок в Моршанском районе.
 Лесной — посёлок в Тамбовском районе.
Татарстан
 Лесной — посёлок в Тюлячинском районе.
Тверская область
 Лесной — посёлок в Кимрском районе.
 Лесной — посёлок в Фировском районе.

Тульская область
 Лесной — посёлок в Богородицком районе .
 Лесной — посёлок в Дубенском районе.
 Лесной — посёлок в Ленинском районе.
 Лесной — посёлок в составе города Тула.
 Лесной — посёлок в Узловском районе.
 Лесной — посёлок в Щёкинском районе.
Тюменская область
 Лесной — посёлок в Абатском районе.
 Лесной — посёлок в Заводоуковском районе.
 Лесной — до 1993 года название села Лесное в Юргинском районе.
Удмуртия
 Лесной — деревня в Можгинском районе.
Ульяновская область
 Лесной — посёлок в Мелекесском районе.
 Лесной — посёлок в Сенгилеевском районе.

Хабаровский край
 Лесной — посёлок в Амурском районе.

Челябинская область
 Лесной — посёлок в Еткульском районе.
 Лесной — посёлок в Кизильском районе.
 Лесной — посёлок в Красноармейском районе.
 Лесной — посёлок в Кунашакском районе.
 Лесной — упразднённый посёлок в Нязепетровском районе.
 Лесной — посёлок в Уйском районе.

Чувашия
 Лесной — посёлок в Алатырском районе.
 Лесной — высел в Канашском районе.
 Лесной — посёлок в составе города Чебоксары.
 Лесной — посёлок в Ядринском районе.
Ярославская область
 Лесной — посёлок в Ростовском районе.

Украина 
 Посёлок Лесной — пассажирский остановочный железнодорожный пункт Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Чернигов—Семиходы—Овруч, расположенный непосредственно южнее города Славутич (Вышгородский район, Киевская область).
 Лесной — посёлок  Киевской области.

Персоналии 
 Лесной, Александр Михайлович (род. 1988) — российский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра.
 Лесной, Станислав Сергеевич (род. 1955) — российский актёр театра и кино.
 Лесной, Сергей (настоящая фамилия Парамонов; 1894—1967) — учёный-эмигрант, биолог-энтомолог.
 Норвежский Лесной (род. 1975) — московский журналист, фотограф и блогер.

Другое 
 Лесной — то же, что леший.

См. также 

 Лесной городок
 Лесной журнал
 Лесной переулок
 Лесной проезд
 Лесной проспект
 Лесной район
 Лесной сельсовет
 Лесовой
 Лесная
 Лесное